Флаг муниципального образования Попу́тненское сельское поселение Отрадненского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 января 2012 года решением Совета Попутненского сельского поселения № 171 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7492.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Попутненского сельского поселения Отрадненского района в синем (голубом), зелёном, красном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом зелёном и лазоревом поле вписанный золотой с уширенными концами крест; в центре, поверх всего, червлёный с чёрной сердцевиной на зелёном стебле с листьями зелёными в золоте и золотыми в лазури цветок горицвета, сопровождаемый в золоте: вверху — червлёным с лепестковыми лучами (без лика) солнцем; внизу — червлёным фонтаном о четырёх струях».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Станица Попутная была основана в 1856 году. Первыми поселенцами были казаки Кавказского линейного войска и частично потомки казаков из Малороссии. Казаки станицы Попутной всегда с честью служили по защите родной земли, проявляя мужество и отвагу, что аллегорически и отражено изображением жёлтого креста с уширенными краями — символа мужества, заслуг, доблести, уважения и почёта.

Жёлтый цвет символизирует величие, богатство и процветание, прочность, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения. Жёлтый цвет также аллегорически указывает на пшеничные поля поселения, которое расположено в южной части Краснодарского края.

Изображение цветка горицвета является единым элементом флагов поселений Отрадненского района, аллегорически указывающим на красивейшие места и на наличие редчайшей флоры во всём районе, в том числе и в Попутненском сельском поселении.

Изображение пламенеющего солнца указывает на то, что большинство дней в году в поселении солнечные. Солнце символ света, тепла, источник жизни на земле.

Изображение фонтана символизирует жизнь. Красный цвет фонтана аллегорически указывает на геотермальные источники, активно осваиваемые в поселении в хозяйственных и лечебных целях. Красный цвет — символ красоты, труда и праздника.

Зелёный цвет — символ плодородия, гор и лесов, природного изобилия, спокойствия, здоровья и вечного обновления, и аллегорически указывает на растениеводство и животноводство развиваемое в поселении.

Синий (голубой) цвет символизирует безупречность, добродетели, чистое небо, волю, веру, честь, искренность, возвышенные устремления, а также аллегорически указывает на реки Уруп и Бей-Мурза Чехрак, протекающие через поселение.

Примечания